Die Liste der Städte und Gemeinden in Sachsen führt alle Kommunen im deutschen Bundesland Sachsen auf. Der Freistaat besteht seit dem 1. Januar 2023 aus insgesamt 418 politisch selbständigen Gemeinden. Damit ist das ganze Landesgebiet abgedeckt, es gibt in ihm keine gemeindefreien Gebiete.

Diese verteilen sich wie folgt:
 169 Städte, darunter
 3 kreisfreie Städte (darunter die Landeshauptstadt Dresden),
 166 kreisangehörige Städte,
 249 kreisangehörige sonstige Gemeinden.

158 Gemeinden, davon 48 Städte, haben sich zur Erledigung ihrer Verwaltungsgeschäfte in 64 Verwaltungsgemeinschaften und 21 Gemeinden in 6 Verwaltungsverbänden eingebunden.

Am 3. Oktober 1990 gab es noch 1626 Gemeinden. Seitdem ist die Zahl auf etwa ein Viertel gesunken.

Kreisfreie Städte 
 Chemnitz
 Dresden (Landeshauptstadt)
 Leipzig

Große Kreisstädte 
Den Status Große Kreisstadt erhalten können kreisangehörige Städte mit mehr als 17.500 Einwohnern sowie Städte, die mit den Kreisreformen 1994, 1996 und 2008 ihre Funktion als Kreisstadt verloren haben.

Gemeinden 
Die folgende Liste führt alle politisch selbständigen Gemeinden Sachsens unter ihrem amtlichen Namen mit Angaben zu Einwohnerzahl, Fläche, Bevölkerungsdichte und dem Landkreis sowie dem Ersterwähnungs- bzw. Gründungsdatum. Städte sind fett dargestellt, die Daten haben den Stand vom . Amtliche sorbische Gemeindenamen sind kursiv ergänzt.

Siehe auch 
 Verwaltungsgemeinschaften und Verwaltungsverbände in Sachsen
 Ortsteile in Sachsen
 Gemarkungen in Sachsen

Einzelnachweise 

!Liste der Stadte und Gemeinden in Sachsen
Sachsen